Лора́нс Бидо́ (; 22 марта 1968, Лозанна, Швейцария) — швейцарская кёрлингистка, в составе женской команды Швейцарии серебряный призёр зимних Олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити (2002). Тренер по кёрлингу — в частности, в 2015—2017 тренер национальной смешанной парной сборной Швейцарии.

Достижения 
 : серебро ().
 : серебро (), бронза (, ).
 : серебро (), бронза (, ).
 : серебро (2004).
 : золото (1992, 1993, 1994, 1999, 2003).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Результаты как тренера национальных сборных

Примечания 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Швейцарии
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 2002 года
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2002 года
Участники розыгрышей Континентального кубка по кёрлингу
Чемпионы Швейцарии по кёрлингу
Тренеры по кёрлингу Швейцарии